Onderdistrict in Indonesië
 Langensari (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Banjar in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Langensari (Kesesi), een plaats in het regentschap Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Langensari (Ungaran Barat), een plaats in het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
 Langensari (Blanakan), een plaats in het regentschap Subang in de provincie West-Java
 Langensari (Karangtengah), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Langensari (Lembang), een plaats in het regentschap Bandung Barat in de provincie West-Java
 Langensari (Parung Kuda), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
 Langensari (Solokan Jeruk), een plaats in het regentschap Bandung in de provincie West-Java
 Langensari (Sukaraja), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java